Иван Тенев може да се отнася за:

 Иван Тенев (1913 – 1976) – български политик;
 Иван Тенев (р. 1940) – български политик, министър на икономиката и планирането (1990);
 Иван Тенев (р. 1951) – български журналист и художник.